Die Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ist die globale Berufskammer, die die Qualifikation des „Chartered Certified Accountant (ACCA)“ vergibt. Sie wurde 1904 gegründet. Der Hauptsitz von ACCA befindet sich in London mit dem Hauptverwaltungsbüro in Glasgow. ACCA arbeitet über ein Netzwerk von über 100 Büros und Zentren in 52 Ländern mit 323 anerkannten Lernpartnern (ALP) und mehr als 7300 anerkannten Arbeitgebern weltweit zusammen, die für die Mitarbeiterentwicklung sorgen.

Die Bezeichnung Chartered in der ACCA-Qualifikation bezieht sich auf die 1974 erteilte Royal Charter.

Chartered Certified Accountant ist gesetzlich geschützt. Personen, die den Titel "Wirtschaftsprüfer" führen, müssen Mitglieder (Member) von ACCA sein. Wenn sie öffentliche Tätigkeiten ausüben, müssen sie zusätzliche Vorschriften einhalten, z. B. ein Practising Certificate besitzen, eine Haftpflichtversicherung abschließen und sich Inspektionen unterziehen.

Die Association of Authorized Public Accountants (AAPA), einer der britischen Berufsverbände für Wirtschaftsprüfer, ist seit 1996 eine Tochtergesellschaft von ACCA.

ACCA arbeitet im öffentlichen Interesse und stellt sicher, dass seine Mitglieder angemessen reguliert werden. Es fördert eine prinzipienbasierte Regulierung. ACCA versucht aktiv, den Wert der Rechnungslegung in der Gesellschaft durch internationale Forschung zu steigern.

Qualifikationen 

Die ACCA bietet die folgenden Qualifikationen an:

Wirtschaftsprüfer – Chartered Certified Accountant (ACCA) 

Chartered Certified Accountant (ACCA) ist die wesentliche von der ACCA angebotene Qualifikation, die erworben werden kann, wenn der Kandidat 13 Prüfungen erfolgreich durchlaufen hat und drei Jahre einschlägige Berufserfahrung im Rechnungs-, Prüfungs- oder Finanzwesen nachweisen kann. Es ist möglich, einige der Examen aufgrund universitärer Vorleistungen nicht ablegen zu müssen (so genannte „exemptions“), wobei im Allgemeinen maximal vier solcher „exemptions“ gewährt werden. Inhaltlich werden in den Prüfungen die folgenden Themen abgefragt: Rechnungswesen, Controlling, Steuern, Wirtschaftsrecht, Finanzwesen und Prüfungswesen. Für die Prüfungen im Bereich Rechnungswesen kann zwischen britischen und internationalen Rechnungslegungsvorschriften (UK-GAAP oder IFRS) gewählt werden. Für die Prüfungen im Bereich Steuern kann zwischen dem Steuerrecht verschiedener Länder gewählt werden, wobei die Steuervorschriften der deutschsprachigen Länder hierbei bislang nicht wählbar sind.

Die Titel der Prüfungen lauten im Einzelnen:

 Modul „Knowledge“
 F1 – Accountant in Business (BT) (Buchhalter im Geschäftsleben)
 F2 – Management Accounting (MA) (Kostenrechnung)
 F3 – Financial Accounting (FA) (Buchhaltung)

 Modul „Skills“
 F4 – Corporate and Business Law (LW) (Unternehmens- und Wirtschaftsrecht)
 F5 – Performance Management (PM) (Controlling)
 F6 – Taxation (TX) (Steuerwesen)
 F7 – Financial Reporting (FR) (Rechnungslegung)
 F8 – Audit and Assurance  (AA) (Wirtschaftsprüfung)
 F9 – Financial Management (FM) (Finanzwesen)

 Modul „Strategic professional“
 SBL – Strategic Business Leader (SBL) (Unternehmensführung)
 SBR – Strategic Business Reporting (SBR) (Konzernrechnungslegung)

 Modul „Options“ (davon müssen 2 der 4 absolviert werden)
 P4 – Advanced Financial Management (AFM) (Fortgeschrittenes Finanzwesen)
 P5 – Advanced Performance Management (APM) (Fortgeschrittenes Controlling)
 P6 – Advanced Taxation (ATX) (Fortgeschrittenes Steuerwesen)
 P7 – Advanced Audit and Assurance (AAA) (Fortgeschrittenes Prüfungswesen)

Die jeweils dreistündigen Prüfungen finden jedes Jahr weltweit im März, Juni, September und Dezember statt, wobei bei jeder vierteljährlichen Runde maximal vier Prüfungen abgelegt werden können. In Deutschland werden die Prüfungen in Frankfurt am Main, Hamburg, München und Köln angeboten, in Österreich in Wien und in der Schweiz in Bern und in Genf. Auch in Luxemburg können die Prüfungen abgelegt werden.

Die Examen sind anspruchsvoll und werden zumeist von weniger als 50 % der Kandidaten bestanden. Die folgenden Tabellen zeigen die Erfolgsquote in Prozent („pass rate“) der Prüfungsrunden von Dezember 2007 bis September 2021:

Applied knowledge and applied skills exam pass rates

Strategic professional exam pass rates

* Ergebnisse sind zusammengefasst aus den Studierenden, die die papierbasierten und computergestützten Prüfungen abgelegt haben.

Certified Accounting Technician (CAT) 
Dies ist eine einführende Rechnungswesen-Qualifikation.  Diese wird häufig als Einführung gesehen, bevor das Professional Scheme absolviert wird.

Andere Qualifikationen 
Die ACCA bietet andere Qualifikationen an:
 MBA (für ACCA-Vollmitglieder, unterstützt von der Oxford Brookes University)
 BSc(Hons) in Applied Accounting, unterstützt von der Oxford Brookes University
 MSc in Financial Management, unterstützt von der Heriot Watt University
 Diplom in Financial Management (DipFM).
 Diplom in International Financial Reporting (DipIFR)
 Diplom in Financial Management
 Certificate in International Auditing (CertIA)
 Certificate in International Financial Reporting (CertIFR)

Mitgliedschaft

ACCA Affiliate versus Vollmitglied 
Zunächst registrieren sich Interessierte als „student members“, um die Professional Scheme-Qualifikation zu durchlaufen.
Dies besteht aus den Prüfungen.

Werden alle notwendigen Prüfungen erfolgreich abgeschlossen, werden „student members“ automatisch zum „affiliate“.

Um als „ACCA affiliate“ Vollmitglied zu werden, müssen sie anschließend nachweisen, dass sie drei Jahre Berufserfahrung im Finanz-, Prüfungs- oder Rechnungswesen absolviert haben und ein gewisses Kompetenzniveau erreicht haben, den sogenannten „practice experience requirements“. Darüber hinaus ist ein Ethikmodul zu absolvieren, welches online und im „home study“ geschehen kann.

Ab 2008 wird das Fellowship oder die Senior-Mitgliedschaft bei ACCA automatisch auf der Grundlage einer 5-jährigen ununterbrochenen Mitgliedschaft vergeben, sofern die Anforderungen für die berufliche Weiterbildung erfüllt sind. ACCA-Kollegen verwenden anstelle von ACCA die Kennzeichnungsbuchstaben FCCA.

Einzelnachweise

Weblinks 

 ACCA offizielle Internetseite
 ACCA-Community

Abschluss oder Zertifikat
Internationale Wirtschaftsorganisation
Gegründet 1904
Organisation (London)